Heterotopie oder Heterotypie

in Literatur, Philosophie, Soziologie: siehe Heterotopie (Geisteswissenschaft)
in der Medizin: siehe Heterotopie (Medizin)
Heterotypie in der Kristallographie: siehe Strukturtyp